Юлия Анна Пшилембська (; в девичестве — Юлия Анна Жмудзиньская () (род. 16 ноября 1959 года, Быдгощ) — польский юрист и судья, нынешняя глава Конституционного суда Польши с декабря 2016.

Биография 
В 1982 году окончила факультет права и администрирования в университете им. А. Мицкевича (Познань). Во время обучения входила в состав Независимой ассоциации студентов.

С 1984 по 1998 год была судьей-стажером и помощником судьи в областном суде Познани. С 1988 по 1991 год занимала должность судьи в районном суде в Познани, в гражданском департаменте.

С 1991 по 1998 год она работала делегированным судьей, а затем судьей областного суда в Познани в департаменте социального страхования. С 1990 по 1992 год возглавляла Совет работников при областном суде в Познани. С 1990 по 1997 год она была членом и заместителем головы областной избирательной комиссии в Познани.

С 1998 по 2007 год, выйдя в отставку, она работала в дипломатии как консул и дипломат — советник посольства в посольстве Польши в Кельне и Берлине. Как представитель польского посольства она была членом команды, которая вела переговоры о компенсациях за принудительный труд. Она отвечала за сотрудничество Уполномоченного с общественных интересов и архивами Штази — она установила связь между этими органами и впоследствии она координировала сотрудничество с Институтом Национальной памяти. Она была членом отдела сбора информации в Архивах Арользена — Центре документации о преследованиях национал-социалистическим режимом. 2006 года она была ответственна за восстановление прав на недвижимость в Берлине, которую польское правительство приобрел в 1939 году, чтобы построить там польский институт. Она подготовила правовой анализ для Министерства иностранных дел, касался национального и международного права. С 2005 по 2007 год она координировала переговоры относительно компенсаций жертвам нацистских преступлений и оказанию польской диаспоре (Полонии), статус меньшинства в Германии.

Она получила медаль от Ассоциации еврейских ветеранов и жертв Второй Мировой Войны.

В 2007 году она возобновила свою судейскую деятельность в областном суде в Познани, в VIII отделе социального обеспечения. С 2009 года она была заместителем главы Департамента, а с 1 июля 2015 года она была главой департамента трудового права и социального обеспечения.

Она принимала участие в европейских стажировках и конференциях по вопросам национального и европейского законодательства.

В декабре 2015 года, по рекомендации правящей партии «Право и справедливость», ее избрали в Конституционный суд Республики. 21 декабря 2016 года Президент Республики Польши назначил ее председателем Конституционного суда.

Примечания

Ссылки 
 Constitutional Tribunal of the Republic of Poland official website 
 wsiecifinansow

Юристы Польши
Судьи Польши
Судьи конституционных судов
Женщины Польши